Сигурдссон () — фамилия исландского происхождения, исландский патроним (отчество).
 Арнор Сигурдссон (род. 1999) — исландский футболист.
 Йоун Сигурдссон (1811—1879) — исландский учёный и государственный деятель.
 Индриди Сигурдссон (род. 1981) — исландский футболист, защитник.
 Кристиан Сигурдссон (род. 1980) — исландский футболист, защитник.
 Рагнар Сигурдссон (род. 1986) — исландский футболист, защитник.
 Ханнес Сигурдссон (род. 1983) — исландский футболист, нападающий.
 Гильфи Сигурдссон (род. 1989) — исландский футболист, полузащитник.
 Ингвар Эггерт Сигурдссон (род. 1963) — исландский актёр,сценарист и продюсер.